Existen diversos lugares y personas llamados Constantina:

 Constantina, ciudad de Argelia.
 Constantina, municipio de la provincia de Sevilla, España.
 Constantina, municipio de Río Grande del Sur, Brasil.
 Constantina, una hija de Constantino I el Grande y mujer del César Galo.